Лос Наранхос 1. Сексион има више значења:

 Лос Наранхос 1. Сексион, Кампечито (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Наранхос 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику